Contea di Caroline o Caroline County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Caroline (Maryland)
 Contea di Caroline (Virginia)